Cagua peut désigner :

Toponymes

Mont Cagua : un stratovolcan dans la province de Cagayan.

Cagua : chef-lieu de la municipalité de Sucre dans l'État d'Aragua.

Homonymie de toponyme